Berhane ist der Familienname folgender Personen:
 Aneley Berhane (* 1986), äthiopischer Fußballspieler
 Dagmawit Girmay Berhane (* 1975), äthiopische Sportfunktionärin
 Mersho Berhane, eritreischer Fußballspieler
 Natnael Berhane (* 1991), eritreischer Radrennfahrer
 Senai Berhane (* 1988), eritreischer Fußballspieler
 Tekle Berhane (* 1975), äthiopischer Fußballspieler
 Yonatan Berhane, äthiopischer Fußballspieler